Луговское — название населённых пунктов:

Россия 
 Луговское — село в Зональном районе Алтайского края.
 Луговское — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
 Луговское — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Луговское — посёлок в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Луговское — деревня в Черемисиновском районе Курской области.
 Луговское — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Луговское — деревня в Островском районе Псковской области.
 Луговское — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Луговское — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Луговское — деревня в Парабельском районе Томской области.
 Луговское — археологический памятник эпохи палеолита в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Украина 
 Луговское — село в Ореховском районе Запорожской области.

См. также 
 
 
 Луговское городское поселение